Провулок Героїв Небесної Сотні — провулок у місті Кодима
 Провулок Героїв Небесної Сотні — провулок у смт Лисянка
 Провулок Героїв Небесної Сотні — провулок у місті Шепетівка (Хмельницька область)
 Провулок Небесної Сотні (Фастів) — провулок у місті Фастів

Див. також 
 Вулиця Небесної Сотні
 Проспект Небесної Сотні
 Алея Героїв Небесної Сотні